désigne :

 Le xian de Qinglong (晴隆) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian autonome mandchou de Qinglong''' (青龙) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme